Skårsjön ist die Bezeichnung von vier Seen in Schweden:

 Skårsjön (Falköping) in der Gemeinde Falköping, Västra Götalands län
 Skårsjön (Halland) in der Gemeinde Kungsbacka, Hallands län
 Skårsjön (Mark) in der Gemeinde Mark, Västra Götalands län
 Skårsjön (Värmland) in den Gemeinden Eda und Årjäng, Värmlands län

Siehe auch:
 Skarsjön
 Skärsjön